La Eredivisie Femenina de Futbol és la màxima categoria de la lliga femenina de futbol dels Països Baixos. El campió es classifica per a la Lliga de Campions.

Originalment, la Hoofdklasse va ser la màxima categoria de la competició, fins que al 2007 es va crear la Eredivisie, una lliga tancada amb seccions femenines de clubs masculins. Al 2012 aquests equips es van integrar a la Lliga BeNe juntament als millors equips de Bèlgica, fins que va tancar al 2015 i l'Eredivisie va reaparèixer.

A causa de la pandèmia de COVID-19, la temporada 2019-2020 es va concloure abans d'hora i no es va nomenar cap campió.

Palmarès

Referències 

Competicions futbolístiques femenines
Campionats estatals femenins
Futbol als Països Baixos